Community House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Community House (Illinois), NRHP-Nr. 07000854
 Community House (Kansas), NRHP-Nr. 06001051
 Community House (Massachusetts), NRHP-Nr. 11000265